Името Върли дол носят две български села:

 Върли дол, област Кърджали
 Върли дол, област Смолян